Morgengebet bezeichnet

 die Laudes im Christentum
 Luthers Morgensegen 
 den Schacharit im Judentum
 Fadschr (Gebet) im Islam